W Tatrach znajduje się około 200 nazwanych jezior i oczek wodnych, zwyczajowo nazywanych stawami ().

Poniższa lista obejmuje jeziora o powierzchni powyżej 0,1 ha. Podano dane morfometryczne ujęte w opracowaniach pomiarów WIG z roku 1934 (strona polska) oraz pracowników Stacji Naukowej TANAP-u, Instytutu Hydrologii SAV i Katedry Geodezji STU z lat 1961–1964, uzupełnionych w latach kolejnych (strona słowacka). Pomiary WIG odnoszą się do stanu w dniu pomiaru, słowackie zaś do wysokiego poziomu wody. Dodatkowo zestawiono powierzchnie stawów wynikające ze współczesnych map cyfrowych (BDOT10k, ZBGIS) oraz wysokości n.p.m. luster wody (w momencie wykonywania nalotów) na podstawie danych pomiarowych z lotniczego skaningu laserowego w latach 2012 i 2018.

Przypisy 

Listy jezior
Jeziora tatrzańskie